Willem Cornelis Nicolaas "Wim" Kieft (Amsterdão, 12 de novembro de 1962) é um ex-futebolista holandês, que atuava como atacante.

Carreira 
Participou da Seleção Holandesa de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 1990 realizada em Itália, foi o autor de um golo frente ao Egito. Também participou da seleção holandesa campeã da Eurocopa em 1988.

Títulos 
Ajax:

 Eredivisie: 1981/82 e 1982/83

 Copa dos Países Baixos: 1982/83

Pisa:

 Mitropa Cup: 1986

 Campeonato Italiano de Futebol - Série B: 1984/85

PSV Eindhoven:

 Liga dos Campeões da UEFA: 1987/88
 Eredivisie: 1987/88, 1988/89 e 1991/92

 Copa dos Países Baixos: 1987/88, 1988/89 e 1989/90

Seleção Neerlandesa de Futebol:

 Eurocopa 1988

Individuais

 Chuteira de ouro da Europa: 1981/82
 Artilheiro da Taça UEFA: 1986/87
 Artilheiro da Eredivisie: 1981/82 e 1987/88

Ligações externas 
 
 

Futebolistas dos Países Baixos
Naturais de Amsterdã
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol